Плотников, Юрий:
 Плотников, Юрий Иванович (1937—2008) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Плотников, Юрий Петрович (1935—2005) — Герой Социалистического Труда.